Масатака Сакамото (坂本 將貴; Sakamoto Masataka) родился 24 февраля 1978 года в Сайтама, Япония — бывший японский футболист. Выступал на позиции полузащитника.

Биография 
Сакамото родился в Сайтаме 24 февраля 1978 года. После окончания Университета спортивных наук Ниттайдай, в футбольной команде которого он выступал в молодёжных турнирах, присоединился в 2000 году к клубу Высшего дивизиона Джей-лиги (J1) ДЖЕФ Юнайтед Итихара, который 2005 году сменил наименование на ДЖЕФ Юнайтед Тиба.

С лета 2001 года Сакамото стал игроком основного состава команды на позиции правого полузащитника. Также играл на позиции левого полузащитника.

Он сыграл все матчи лиги в сезонах 2004-2006 годов, за исключением одной игры, пропущенной в связи с дисквалификацией. Вместе с командой дважды подряд выиграл Кубок Джей-лиги в 2005 и 2006 годах.

В 2007 году Сакамото перешёл в Альбирекс Ниигата. Он провел все 34 матча чемпионата на позициях левого защитника и левого полузащитника.

В 2008 году вернулся в ДЖЕФ Юнайтед Тиба на позиции правого полузащитника и правого защитника. Однако в клубе начался кризис, и по результатам сезона 2009 клуб впервые в своей истории вылетел во второй дивизион Джей-лиги (J2).

С сезона 2010 года стал принимать участие в меньшем количестве матчей. В связи с этим по окончании сезона 2012 года, в котором клуб проиграл в финале плей-офф за выход в Джей-лигу-1, завершил футбольную карьеру.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»